In Bloom peut  désigner :
 In Bloom (En émoi), un film américain de Chris Michael Birkmeier, sorti en 2014 ;
 In Bloom, une chanson du groupe grunge Nirvana ;
 In Bloom, titre international de Eka et Natia, chronique d'une jeunesse géorgienne (en , Grzeli nateli dgeebi littéralement : « Les longues journées (jours) claires ») un film dramatique géorgien réalisé par Nana Ekvtimishvili et Simon Groß sorti en 2013.